Grammodes curvilinea är en fjärilsart som beskrevs av Walker 1869. Grammodes curvilinea ingår i släktet Grammodes och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Bildgalleri

Källor 

Nattflyn
curvilinea

en:Grammodes stolida